Grylloblattella är ett släkte av insekter. Grylloblattella ingår i familjen Grylloblattidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Syrsborstsvansar
Grylloblattella